Појам Леополд I може да се односи на:

 Леополд I, маркгроф Аустрије
 Леополд I, војвода Аустрије
 Леополд I од Белгије, краљ Белгије
 Леополд I од Лорене, војвода Лорене
 Леополд I, цар Светог римског царства